Щавель ложносолончаковый () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Многолетние травянистые растения с прямостоячим, голым, неглубоко бороздчатым, простым, лишь в соцветии прижато-ветвистым, стеблем 50—120 см высотой. Листья ланцетовидные или широко-ланцетовидные, постепенно заострённые, к основанию клиновидно-суженные, по краям волнистые, прикорневые и нижние стеблевые 15—20 см длиной и 1,5—3 см шириной, на черешках, верхние стеблевые более короткие и узкие, сидячие.

Соцветие узкометельчатое густое, с косо вверх направленными и мало отклонёнными ветвями, 20—50 см длиной и 2—6 см шириной; мутовки многоцветковые, сближенные на ветвях соцветия довольно плотными кистями; цветоножки немного или вдвое длиннее околоцветника, сочлененные несколько ниже середины. Внутренние листочки околоцветника вдвое длиннее наружных, при плодах округло-яйцевидные с сердцевидным основанием, на верхушке тупые или закруглённые, цельнокрайные, до 4—5 мм в поперечнике, все три без желвачков.

Распространение и экология 
Евразия. Растет на поёмных и лесных лугах, лесных опушках, по берегам и окраинам болот, также около жилья и дорог — в лесной, реже в степной областях.

Синонимы 
 
  — Щавель финский

Примечания

Литература 
 
 

ложносолончаковый
Флора Евразии